A Abeleda puede referirse a:

 A Abeleda (Junquera de Ambía), lugar y parroquia del concello de Junquera de Ambía.
 A Abeleda (Lalín), lugar de la parroquia de Vilanova, concello de Lalín.
 A Abeleda (Orense), lugar de la parroquia de O Castro de Beiro, concello de Orense.
 Pazos da Abeleda, lugar de la parroquia de A Abeleda, concello de Junquera de Ambía.